Шмарєшке Топлиці () — село в общині Шмарєшке Топлиці, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Клімат

Населення

Примітки

Посилання 
 Статистичне бюро Республіки Словенія 

Населені пункти Словенії